Pombalinho – freguesia di Santarém
 Pombalinho – freguesia di Soure